Анато́лий Серге́евич Меденников (род. , ) — советский конькобежец, специализировавшийся в спринте, бронзовый призёр чемпионата мира в спринтерском многоборье 1981 года, рекордсмен мира, заслуженный мастер спорта СССР.

Спортивная карьера 
В 1978 году Анатолий Меденников занял 5 место на чемпионат мира среди юниоров в Монреале.

В 1979 году он дебютировал на чемпионате мира в спринтерском многоборье в Инцелле и занял 27 место.

На Зимних Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде занял 7 место на дистанции 500 метров и 15 место на дистанции 1000 метров.

В 1981 году на чемпионате мира в спринтерском многоборье завоевал бронзу.

В 1982 году на чемпионате мира занял 32 место.

Анатолий Меденников трижды становился чемпионом СССР в спринтерском многоборье (1979, 1980, 1982), дважды был вторым (1978, 1981).

Личные рекорды 

 500 метров — 36,9 (23 марта 1981 года, Медео)
 1000 метров — 1.14,28 (24 декабря 1982 года, Медео)
 1500 метров — 1.58,10 (27 декабря 1983 года, Медео)
 3000 метров — 4.28,8 (21 августа 1981 года, Ленинград)
 5000 метров — 7.52,91 (5 февраля 1978 года, Монреаль)
 10 000 метров — 17.00,2 (18 января 1977 года, Иваново)

Примечания

Ссылки 
 
 Анатолий Меденников на SpeedSkatingStats.com

Конькобежцы СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1980 года